Anton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Eduard Anton
 Klaus Werner Anton
 Ana María Anton